Берковичи:

 Берковичи —   община (муниципалитет) в Республики Сербской (БиГ).
 Берковичи —   село (деревня) в общине Берковичи Республики Сербской (БиГ).
 Берковичи —   село (деревня) в общине Рогатица Республики Сербской (БиГ).
 Берковичи, Конрад (1882—1961) — американский новеллист и сценарист румынского происхождения.